Miejscowości w USA:
 Macomb – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Macomb – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
 Macomb – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Macomb (ang. Macomb Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Macomb (ang. Macomb Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Macomb (ang. Macomb Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Macomb (ang. Macomb County) – w stanie Michigan
 Macomb Township – konglomeracja miejscowości w hrabstwie Macomb stanie Michigan w USA